Bejuma peut faire référence à :

Toponymes

Bejuma : l'une des 14 municipalités de l'État de Carabobo ;
 Bejuma : le chef-lieu de la municipalité de Bejuma dans l'État de Carabobo ;
 Bejuma : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bejuma.

Homonymie de toponyme